Rhône može značiti:

 Rhône, rijeka koja protječe kroz Švicarsku i Francusku
 Rhône (departman), departman u Francuskoj
 Rhône (ledenjak), ledenjak u Švicarskoj